Watlington est un village du Norfolk, en Angleterre.
 Watlington est une ville de l'Oxfordshire, en Angleterre.
 Whatlington est un village du Sussex de l'Est, en Angleterre.